Stampfstock bezeichnet:
 ein zu den Idiophonen gehörendes einfaches Rhythmusinstrument
 ein Bauteil eines Segelschiffs, siehe Takelage